

Patronyme 

 Alexandre Dobrev (1940-2019), chimiste bulgare.
 Delian Dobrev (1978- ), homme politique bulgare.
 Dimitar Dobrev (1931-2019), lutteur bulgare.
 Dobri Dobrev (1914-2018), mendiant bulgare.
 Klára Dobrev (1972- ), personnalité politique hongroise.
 Nenko Dobrev (1946- ), rameur d'aviron bulgare.
 Nina Dobrev (1989- ), une actrice et mannequin bulgaro-canadienne.
 Vassil Dobrev (1961- ), égyptologue français d'origine bulgare.

Homonymie de patronyme bulgare